Фре́нсіс () — агло- і франкомовне особове ім'я з латинськими коренями. Має походження від пізньолатинського імені Франциск ( — француз; той, хто родом з Франції).

Відомі носії імені

А 
 Френсіс Аллен (;  1932) — американська вчена, піонерка в області оптимізації компіляторів.
 Френсіс Арінзе (;  1932) — нігерійський кардинал.
 Френсіс Арнольд (;  1956) — американський біохімік та інженер.

Б 
 Френсіс Б'юкенен-Гамільтон (; 1762—1829) — шотландський географ, зоолог і ботанік.
 Френсіс Бекон (; 1561—1626) — англійський політик, державний діяч, вчений, філософ і есеїст.
 Френсіс Бекон (; 1909—1992) — британський художник-експресіоніст ірландського походження.
 Френсіс Бенджамін (;  1993) — нігерійський футболіст, захисник.
 Френсіс Бін Кобейн (;  1992) — американська фотомодель, співачка, художниця і журналістка.
 Френсіс Бомонт (; 1584—1616) — англійський драматург.
 Френсіс Бофорт (; 1774—1857) — ірландський гідрограф та картограф, адмірал.
 Френсіс Бутт (; 1792—1863) — британсько-американський ботанік, лікар, доктор медицини.
 Френсіс Бухгольц (;  1954) — німецький басист, колишній учасник гурту Scorpions.

В 
 Френсіс Вільям Астон (; 1877—1945) — англійський фізик, член Лондонського королівського товариства (1921), лауреат Нобелівської премії з хімії (1922).
 Френсіс Вокер (; 1809—1874) — англійський ентомолог.
 Френсіс Волсінгем (; бл. 1532—1590) — дипломат, секретар королеви Єлизавети І, міністр.
 Френсіс Вотсон (; 1907—1992) — британський історик мистецтва.

Г 
 Френсіс Гальтон (; 1822—1911) — англійський дослідник, географ, антрополог, психолог і статистик.
 Френсіс Геґерті (;  1982) — австралійський веслувальник, олімпійський медаліст (2008).
 Френсіс Готон (;  1980) — британська веслувальниця, олімпійська медалістка (2004, 2008).
 Френсіс Годґсон Бернет (; 1849—1924) — англо-американська письменниця та драматург.
 Френсіс Гойя (, уроджений Франсуа Веєр, (;  1946) — бельгійський композитор та гітарист.
 Френсіс Гудріч (; 1890—1984) — американська сценаристка і драматург.

Ґ 
 Френсіс Ґаррі (;  1951) — австралійський правник, 4-й генеральний директор Всесвітньої організації інтелектуальної власності.
 Френсіс Ґледгейм Піз (; 1881—1938) — американський астроном.
 Френсіс Ґрем-Сміт (;  1923) — англійський астроном, член Лондонського королівського товариства (1970).

Д 
 Френсіс Дворнік (, ; 1893—1975) — американський священик, історик, славіст і візантолог.
 Френсіс Ді (; 1909—2004) — американська акторка.
 Френсіс Дрейк (; бл. 1540—1596) — англійський пірат, навігатор, работорговець, політик та інженер.
 Френсіс Дрейк (; 1912—2000) — американська акторка, що знімалася у 1930—1940-х роках.

Е 
 Френсіс Енн Гопкінс (; 1838—1919) — англійська художниця.

К 
 Френсіс Карпентер (; 1830—1900) — американський художник.
 Френсіс Крік (; 1916—2004) — британський молекулярний біолог, фізик і нейробіолог, лауреат Нобелівської премії з фізіології або медицини (1962).

Л 
 Френсіс Лейн (; 1874—1927) — американський легкоатлет, олімпійський медаліст (1896).

М 
 Френсіс Мак-Дорманд (;  1957) — американська акторка театру і кіно.
 Френсіс Маріон (; 1888—1973) — американська журналістка і письменниця.
 Френсіс Массон (; 1741—1805) — британський ботанік та садівник.

О 
 Френсіс О'Доннелл (;  1954) — ірландський дипломат.
 Френсіс Обіквелу (;  1978) — нігерійсько-португальський легкоатлет, олімпійський медаліст (2004).

П 
 Френсіс Пейтон Раус (; 1879—1970) — американський патолог, лауреат Нобелівської премії з фізіології або медицини (1966).
 Френсіс Песко (; 1813—1893) — англійський ентомолог.
 Френсіс Пресервед Лівенворт (; 1858—1928) — американський астроном.

Р 
 Френсіс Роґалло (; 1912—2009) — американський авіаційний інженер і винахідник.
 Френсіс Роуз (; 1921—2006) — британський ботанік та захисник природи.

С 
 Френсіс Скотт Кі (; 1779—1843) — американський юрист та поет, автор тексту Гімну США.
 Френсіс Скотт Фіцджеральд (; 1896—1940) — американський письменник.

Т 
 Френсіс Томпсон (; 1778 або 1779 — XIX ст.) — американський підприємець, судновласник.

У 
 Френсіс Узохо (  1998) — нігерійський футболіст, воротар.

Ф 
 Френсіс Фішер (;  1952) — британсько-американська актриса.
 Френсіс Форд Коппола (;  1939) — американський кінорежисер, продюсер, сценарист, п'ятикратний володар «Оскара» (1970—1975).
 Френсіс Фукуяма (;  1952) — американський філософ, політичний економіст і публіцист.

Х 
 Френсіс Хейман (; 1708—1776) — британський актор, сценограф, художник і ілюстратор доби англійського рококо.
 Френсіс Хілі (;  1973) — шотландський музикант, соліст музичного гурту Travis.

Ч 
 Френсіс Чичестер (; 1901—1972) — британський льотчик і моряк, яхтсмен.

Ш 
 Френсіс Шиі-Скіффінгтон (; 1878—1916) — ірландський політик громадський діяч і пацифіст.

Інше 
 «Зникнення леді Френсіс Карфакс» () — твір із серії «Його останній уклін» Артура Конана Дойля.
 «Френсіс на флоті» () — американська кінокомедія 1955 року режисера Артура Любіна.
 «Френсіс Ха» () — американська драматична комедія режисера Ноа Баумбаха, що вийшла 2012 року.

Примітки 

Англійські імена
Французькі імена